Jaroslav Obšut (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il part en Amérique du Nord en 1994. Il est choisi en huitième ronde, en cent-quatre-vingt-huitième position par les Jets de Winnipeg au cours du repêchage d'entrée 1995 dans la Ligue nationale de hockey. Il passe professionnel en 1997 avec le Storm de Toledo dans l'ECHL. Il dispute sept parties dans la LNH avec les Blues de Saint-Louis et l'Avalanche du Colorado. Il signe au Luleå HF en 2004 et passe cinq saisons dans l'Elitserien. Il découvre la KHL en 2009.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.  Il prend part à plusieurs éditions des championnats du monde senior à partir de 2005. En , il est sélectionné pour les Jeux olympiques de Salt Lake City.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
2004 : participe au Match des étoiles.

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010 : sélectionné pour le Match des étoiles (ne participe pas en raison d'une blessure).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| North Stars de North Battleford || LHJS || 55|| 21|| 30|| 51|| 126|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Broncos de Swift Current|| LHOu || 72|| 10|| 11|| 21|| 57|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1996-1997|| Ice de Kootenay|| LHOu || 13|| 2|| 9|| 11|| 4|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || Tigers de Medicine Hat|| LHOu || 50|| 8|| 26|| 34|| 42|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1996-1997|| Storm de Toledo || ECHL|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1997-1998|| IceCaps de Raleigh || ECHL|| 60|| 6|| 26|| 32|| 46|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Lynx d'Augusta || ECHL|| 41|| 11|| 25|| 36|| 42|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Moose du Manitoba|| LIH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| IceCats de Worcester|| LAH|| 31|| 2|| 8|| 10|| 14|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1999-2000|| IceCats de Worcester || LAH|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Rivermen de Peoria|| ECHL|| 3|| 0|| 4|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Icecats de Worcester|| LAH|| 47|| 9|| 12|| 21|| 20|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2001-2002|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Bears de Hershey|| LAH|| 58|| 3|| 22|| 25|| 48|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2002-2003|| Moose du Manitoba|| LAH|| 60|| 6|| 13|| 19|| 59|| 14|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba|| LAH|| 65|| 11|| 26|| 37|| 42|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Luleå HF || Elitserien|| 49|| 11|| 19|| 30|| 50|| 2|| 0|| 0|| 0|| 50
|-
| 2005-2006|| Luleå HF || Elitserien || 48|| 8|| 17|| 25|| 40|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2006-2007|| Luleå HF || Elitserien|| 51|| 11|| 21|| 32|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Luleå HF || Elitserien|| 52|| 5|| 11|| 16|| 78|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Luleå HF || Elitserien|| 54|| 8|| 21|| 29|| 48|| 5|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2009-2010|| HK Spartak Moscou|| KHL || 50|| 9|| 14|| 23|| 88|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL|| 23|| 2|| 5|| 7|| 26|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Atlant Mytichtchi|| KHL|| 27|| 2|| 8|| 10|| 12|| 24|| 5|| 5|| 10|| 8
|-
| 2011-2012|| Dinamo Minsk || KHL || 52|| 5|| 25|| 30|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 23|| 1|| 5|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 16|| 3|| 4|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 24 || 6 || 9 || 15 || 41 || 4 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2014-2015 || ASC Corona Brașov || MOL Liga || 38 || 10 || 20 || 30 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 20
|-
| 2014-2015 || ASC Corona Brașov || Roumanie || 6 || 4 || 4 || 8 || 4 || 8 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2015-2016|| HC Prešov || 1.liga slovaque || 31 || 7 || 27 || 34 || 69 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 15 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Prešov || 1.liga slovaque || 10 || 2 || 5 || 7 || 6 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || HC Bratislava || 1.liga slovaque || 36 || 4 || 13 || 17 || 47 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4

Au niveau international 

|- 
| 2002 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1|| align="left"| Treizième place
|- 
| 2004 || align="left"| Coupe du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"| Éliminée en quart de finale
|- 
| 2005 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -1|| align="left"| Cinquième place
|- 
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| +3|| align="left"| Dixième place

Références 

Naissance en septembre 1976
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg (1972-1996)
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des IceCaps de Raleigh
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Luleå HF
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur du HC Dukla Trenčín